Bobcat Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bobcat Mountain (Colorado)
 Bobcat Mountain (Montana)
 Bobcat Mountain (Washington)